Polsterer steht für:

 einen Handwerksberuf, siehe Polstern

Polsterer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Polsterer (1887–1945), österreichischer Mühlenbesitzer und Feuerwehrfunktionär
 Hans Polsterer (~1540–1573), deutscher Bildhauer, Bildschnitzer und Medailleur, siehe Hans Bolsterer
 Ludwig Polsterer (1927–1979), österreichischer Zeitungsherausgeber

Weiters:

 Ludwig Polsterer Vereinigte Walzmühlen Ges.m.b.H., ein niederösterreichischer Mühlenbetrieb seit 1890, der am 1. Jänner 2014 von Pfahnl Backmittel GmbH übernommen wurde

Siehe auch:
 Polster